A29 oder A 29 steht für:
 Focke-Wulf A 29, deutsches Verkehrsflugzeug, siehe Focke-Wulf A 17

Autobahnen und Fernstraßen:
 Autoestrada A29 in Portugal
 Autoroute A29 in Frankreich
 Autostrada A29 in Italien
 A29 (Kasachstan) in Kasachstan
 Bundesautobahn 29 in Deutschland
 Rijksweg 29 in den Niederlanden
 Aftokinitodromos 29 in Griechenland

A-29 steht für:
 A-29, offizielle US-Bezeichnung für das leichte Erdkampfflugzeug Embraer EMB 314
 A-29, US-amerikanischer Bomber aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, siehe Lockheed Hudson

A29